L'edizione 1930-31 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del GAIS Göteborg.

Capocannoniere del torneo fu John Nilsson (GAIS Göteborg), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti
GAIS Göteborg campione di Svezia 1930-31.
Redbergslids IK e Sandvikens IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1930
Calcio nel 1931
Campionato svedese di calcio